Athamanta scabra är en flockblommig växtart som beskrevs av Nicolaas Laurens Nicolaus Laurent Burman. Athamanta scabra ingår i släktet Athamanta och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
scabra